Culturele assimilatie, het proces waarbij een minderheidsgroep zich geleidelijk aanpast aan de gebruiken van een heersende cultuur;
 Assimilatie-discussie Lhbt'ers, de discussie en/of het vraagstuk binnen de lhbt-beweging en daarbuiten die gaat over welke plaats lhbt'ers hebben binnen (of naast) de 'heterosamenleving';
 Assimilatie (volkenkunde), de prehistorische migratiestomen met als gevolg de vermenging van volkeren;
 Assimilatie (biochemie), de opbouw van energierijke organische moleculen uit eenvoudigere componenten;
 Voortgezette assimilatie, de vorming van macromoleculen zoals zetmeel, eiwitten en nucleïnezuren uit glucose;
 Assimilatie (taalkunde), het fonologisch proces waarbij een klank verbonden raakt met een naburige klank;
 Assimilatie (psychologie), het incorporeren van nieuwe waarnemingsconcepten in een bestaand handelingsschema;
 Assimilatie van magma, een begrip uit magmadifferentiatie;
Borg (Star Trek), een proces in Star Trek.